Televisie/film
 Memories (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van de KRO
 Memories (Hotel), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Hotel
 Memories (The Twilight Zone), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Twilight Zone
 Memories (1914), een Amerikaanse stomme film uit 1914
 Memories (1995) (originele titel Memorîzu), een Japanse anime-film uit 1995
 Memories (2007), een Zuid-Koreaans/Franse film uit 2007
Single
 Memories (10cc), een single van de Britse rockgroep 10cc
 Memories (Boef), een single van de Nederlandse rapper Boef uit 2020
 Memories (Earth & Fire), een single van de Nederlandse band Earth & Fire
 Memories (David Guetta), een single uit 2010 van de Franse dj David Guetta
 Memories (Hugh Hopper), een single uit de jaren 60 van de Britse gitarist Hugh Hopper
Memories (Like Mike), een nummer uit 2018
 Memories (Maroon 5), een single uit 2019 van de Amerikaanse band Maroon 5
 Memories (Public Image Ltd.), een single uit 1979 van de Britse punkband Public Image Ltd.
 Memories (Vamps), een single uit 2010 van de Japanse rockband Vamps
 Memories (Weezer), een single uit 2010 van de Amerikaanse rockband Weezer
 Memories (Within Temptation), een single uit 2005 van de Nederlandse symfonische-metalband Within Temptation
Album
 Memories (Gert Emmens), een muziekalbum uit 2013 van de Nederlandse artiest Gert Emmens
 Memories (Barbra Streisand), een muziekalbum uit 1981 van de Amerikaanse zangeres Barbra Streisand
 Memories (The Vogues), een muziekalbum uit 1968 van de Amerikaanse zanggroep The Vogues
 Memories (Doc Watson), een muziekalbum uit 1975 van de Amerikaanse musicus Doc Watson
Overig
 Memories (Bastardilla), een muurschildering van Bastardilla in Amsterdam Nieuw-West